En Pologne, Ładzin peut faire référence à :

 Ładzin, un village de la voïvodie de Łódź,
 Ładzin, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.